Puškar je lahko:
 Puškar, poklic
 Puškar, Indija, naselje